Gourbi peut faire référence à :
 un gourbi, habitation rudimentaire d'Afrique du Nord ;
 L'Écho des gourbis, journal français ;
 , colline algérienne ;
 , rivière algérienne ;
 , rivière tchadienne ;
 La Vie à tout prix : des camps de la mort aux gourbis des Aurès, roman français de 1999.

Voir aussi 
 Gourbit